First Day of My Life lehetséges jelentései:

 First Day of My Life (Bright Eyes-dal)
 First Day of My Life (Melanie C-dal)
 First Day of My Life (The Rasmus-dal)